Катріна Адамс і Зіна Гаррісон-Джексон були чинними чемпіонками але не змогли захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Джиджі Фернандес і Наташа Звєрєва.

Фернандес і Звєрєва виграли титул, перемігши у фіналі пару Манон Боллеграф і Мартіна Навратілова з рахунком 6–3, 3–6, 6–4.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Джиджі Фернандес /  Наташа Звєрєва (чемпіонки)
 Лорі Макніл /  Гелена Сукова (півфінал)
 Катріна Адамс /  Зіна Гаррісон-Джексон (півфінал)
 Манон Боллеграф /  Мартіна Навратілова (фінал)

Сітка

Посилання 
 1994 Virginia Slims of Chicago Doubles Draw

Ameritech Cup
Тур WTA 1994